Премьер-лига Шри-Ланки () — национальное футбольное первенство, проводимое под эгидой Футбольной ассоциации Шри-Ланки.

Участники сезона 2014 

 Эйр Форс
 Арми
 Блю Стар
 Коломбо
 Кристал Палас
 Дон Боско
 Джава Лейн
 Калькутта Парк
 Матара Сити
 Нандимитра
 Нави

 Негамбо Юс
 Нью Янг
 Пеликанс
 Полис
 Ратнам
 Ренаун
 Саундерс
 Солид
 Супер Сан
 Тихарийя Юс
 Ап Кантри Лайонс

Победители 
Чемпионами были:

 1985: Саундерс
 1986: Саундерс
 1987: Саундерс
 1988: Олд Бенс
 1989: Саундерс
 1990: Ренаун
 1991: Саундерс
 1992: Саундерс
 1993: Ренаун
 1994: Ренаун
 1995: Петта Юнайтед
 1996: Саундерс
 1997: Саундерс
 1997-98: Ратнам
 1998-99: Саундерс

 1999-00: Ратнам
 2000-01: Саундерс
 2001-02: Саундерс
 2002-03: Негамбо Юс
 2003-04: Блю Стар
 2004-05: Саундерс
 2005-06: Негамбо Юс
 2006-07: Ратнам
 2007-08: Ратнам
 2008/09: Арми
 2009/10: Ренаун
 2010/11: Дон Боско
 2011/12: Ратнам
 2013/14: Эйр Форс
 2014/15: Солид
 2015: Коломбо

Клубы-чемпионы

Примечания

Ссылки 
 League  at FIFA
 League at soccerway.com

Футбол на Шри-Ланке
Шри-Ланка